Martin Bodmer ist der Name folgender Personen:

* Martin Bodmer (Seidenkaufmann) (1835–1908), Schweizer Seidenindustrieller
 Martin Bodmer (Privatgelehrter) (1899–1971), Schweizer Privatgelehrter, Sammler und Mäzen